Flegel steht für:

 ein respektloser Junge, siehe Flegeljahre
 Dreschflegel, ein bäuerliches Gerät zum Trennen der Getreidekörner vom Stroh
 Flegel (Waffe), eine aus dem Dreschflegel entstandene Waffe
 Flegel (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Flegel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Robert Flegel (1852–1886), deutscher Reisender und Afrikaforscher
 Erna Flegel (1911–2006), deutsche Krankenschwester
 Georg Flegel (1566–1638), deutscher Maler
 Heinz Flegel (1923–2017), deutscher Dermatologe und Venerologe
 Johann Flegel (1898–1961), deutscher DAF-Funktionär und Politiker (NSDAP, SRP)
 Johann Gottfried Flegel (1815–1881), deutscher Holzschneider, Holzschnitzer und Papierrestaurator
 Manfred Flegel (1927–2018), deutscher Politiker (NDPD) und Minister für Materialwirtschaft, Minister für Handel und Versorgung
 Peter Flegel (1940–2017), deutscher Fußballspieler
 Sissi Flegel (1944–2021), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Ulla Flegel (* 1939), österreichische Fünfkämpferin, Hochspringerin, Sprinterin und Hürdenläuferin
 Walter Flegel (1934–2011), deutscher Schriftsteller
 Willy A. Flegel (* 1960), deutscher Transfusionsmediziner und Immunhämatologie

Siehe auch:

 Flegl